Дебрево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дебрево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Украина 
 Дебрево — село в Носовском районе Черниговской области.